Noyer ist der Name folgender Personen:

 Anne Marguerite Petit Du Noyer (1663–1719), französische Journalistin
 Alfred Noyer-Weidner (1921–2001), deutscher Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Christian Noyer (* 1950), französischer Finanzfachmann und Staatsbeamter
 Jacques Noyer (1927–2020), französischer Geistlicher, Bischof von Amiens

Siehe auch:
 Noyers
 Le Noyer